Slovo draco pochází z latiny a znamená drak. Má více významů:
 Draco – latinský název pro souhvězdí Draka
 Dracaena draco – latinský název pro dračinec dračí
 Draco (raketový motor) – raketový motor od SpaceX
 Draco Malfoy – fiktivní postava z knižní řady Harry Potter
Draco - fiktivní drak z filmu Dračí srdce

Podobné 
 Drak (rozcestník)
 Drake